Love — третий студийный альбом американской альтернативной рок-группы Angels & Airwaves, выпущенный 12 февраля 2010 года на Fuel TV и 14 февраля на Modlife.

Об альбоме 
Производство Love началось в январе 2009 года после совместного тура с Weezer осенью 2008 года. Производство шло очень медленно, так как ДеЛонг был в туре с недавно воссоединившимися blink-182.

На своей официальной странице в Facebook группа объявила о том, что они вернулись в студию для того, чтобы добавить финальные штрихи к альбому Love, готовящемуся к релизу 14 февраля. 12 января Angels & Airwaves выпустили рекламный фильм под названием «C:\Transmission_Love», в котором было превью к The Flight of Apollo.

Выпуск и специальные выпуски 
В мае 2009 года было объявлено, что альбом выйдет на Рождество. Однако 19 июля 2009 года ДеЛонг объявил через Modlife что альбом не будет выпущен на Рождество, как планировалось ранее, а вместо этого выйдет в День святого Валентина. Альбом был выпущен бесплатно через Modlife в День святого Валентина в 2010 году.

В бесплатную версию альбома вошли 11 треков, на физическом носителе также присутствуют эти треки, а также 30 минут дополнительной музыки из фильма Love.

Первый сингл из альбома, «Hallucinations», был выпущен 23 декабря 2009 года. Клип на песню «Hallucinations» вышел на Modlife 27 февраля 2010 года.

Список композиций 

Альбомы Geffen Records
Альбомы Angels & Airwaves